Thomas Ogle o Tom Ogle (1953 — 19 de agosto de 1981) era un mecánico e inventor estadounidense. Inventó un sistema de carburación sin carburador que consumía menos de 2,35 litros de gasolina a 100 km.Se cree que fue asesinado por el gobierno de los Estados Unidos (cómo muchos otros) debido a su invento.  La experiencia fue cumplida otra vez por Bill Cain en 2004.

Inventos y patentes 

Texto de la oficina de las patentes americanas

Bibliografía 
 J. Bruce McBurney, The Secret Super High Mileage Report, capítulo 5.
bb b gbh5rt3ed

Véase también 
 Charles Nelson Pogue

Referencias

Enlaces externos 
 (en inglés) Ogle Fuel System - No Hoax por Gregory Jones
 (en inglés) 200 Miles On Two Gallons Of Gas, por John Doussard, El Paso Times (Texas), 1 de mayo de 1977
 (en inglés) Mileage Astounds Experts por Ron Laytner, The Tribune, 8 juin 1978
 (en inglés) Over 100 Miles on a Gallon of Gas por Gregory Jones y el artículo original en pdf:Over 100 Miles on a Gallon of Gas par Gregory Jones, Revista Argosy, agosto de 1977
 (en inglés) The Death of an Inventor por Stuart the Maniac
 (en inglés) Directory:Tom Ogle's Vapor Fuel System
 Mysterious Deaths: Tom Ogle, Inventor — Borderlands (EPCC)

Inventores de Estados Unidos